Ка́спи () — город в Грузии, административный центр Каспского муниципалитета, один из древнейших населённых пунктов историко-географической области Картли.

География 
Находится на левом берегу реки Куры, при впадении в неё Лехуры. На территории Каспи расположена железнодорожная станция на линии Тбилиси — Самтредиа. Находится 48 км к северо-западу от Тбилиси и в 10 км южнее границы с Южной Осетией.

Топоним 
Существует мнение, что название города происходит от наименования древнеалбанского племени каспиев.

История 
По преданию, Каспи был возведён по указу праправнука Иафета, сына Мухетоса Уплосом в XXIV веке до нашей эры.

На территории города обнаружены археологические находки, датированные V веком до нашей эры.

В 1492—1762 годах входил в состав Картлийского царства.

В 1930-е годы на территории населённого пункта был построен крупнейший на то время в Закавказье цементный завод, что сделало его центром цементной промышленности Грузии (производство цемента, шифера и др.). 11 сентября 1938 года Каспи получил статус посёлка городского типа.

Статус города был присвоен в 1959 году.

Город являлся административным центром Каспского района Грузинской ССР.

Вооружённый конфликт в Южной Осетии 
Во время вооружённого конфликта в Южной Осетии район Каспи использовался в качестве места базирования грузинских вертолётов воздушной поддержки Ми-24.

Достопримечательности 
 Краеведческий музей.
 Памятник грузинскому полководцу XVII века Георгию Саакадзе.
 Памятник Шота Руставели
В Картли похоронен Герой Советского Союза Хмаладзе, Илья Георгиевич.

Примечания

Литература 
 
 

 
Города Грузии